4 jeziora w Polsce:
 Jezioro Suskie – jezioro na Pojezierzu Iławskim, w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Susz
 Jezioro Suskie – jezioro na Wysoczyźnie Łobeskiej, w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

 Jezioro Suskie Wielkie – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Lubiewo
 Jezioro Suskie Małe – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Lubiewo

Bibliografia 
 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)